Сараевка — топоним в России:

 Сараевка — село в Курской области;
 Сараевка — река в Свердловской области, приток Иленки.

Железнодорожные станции
 Сараевка — узловая станция Белгородского отделения Юго-Восточной железной дороги;
 Сараевка-2 — закрытая станция на линии Сараевка — Старый Оскол.